BL steht als Abkürzung für:
 Bachelor of Laws, ein akademischer Grad im Recht angelsächsischer Prägung
 Barlöffel, als Mengeneinheitszeichen in Rezepten
 den Kanton Basel-Landschaft in der Schweiz 
 Bauleitung 
 Bayerischer Lloyd, Reederei
 Berlin Hauptbahnhof, Gleise 1–8 (unten) gemäß Betriebsstellenverzeichnis (ursprünglich für Berlin Lehrter Bahnhof)
 Betriebsleitung
 Bezirksleitung der SED
 Blended Learning als Lernform, die Präsenzveranstaltungen und E-Learning kombiniert
 Borderline, Borderline-Störung oder Borderline-Persönlichkeitsstörung (auch BPS) – (Psychologie)
 Burkitt-Lymphom, ein Tumor (Medizin)
 Boston Legal, amerikanische Justizfernsehserie
 Boylove
 Boys Love, einem Genre von Liebesgeschichten zwischen Männern
 British Library, die britische Nationalbibliothek
 Bundesliga
 Bunte Liste, ein grünes Wählerbündnis, das im Jahr 1978 zur Bürgerschaftswahl in Hamburg antrat und 3,5 % der Stimmen erhielt
 Bunte Liste Oberhausener Demokraten, ein kommunales Wahlbündnis
 bürstenlos, engl. brushless, siehe „bürstenloser Gleichstrommotor“ (BL-Motor)
 Pacific Airlines, IATA-Code der vietnamesischen Fluggesellschaft
 die postcode area Bolton (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Bruttolohn, z. B. in einer Lohn- und Gehaltsabrechnung

BL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Zollernalbkreis (für Balingen)
 Großbritannien: Birmingham
 Italien: Provinz Belluno
 Moldau: Stadt Bălți
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht über 3,5 t
 Norwegen: Asker und Bærum in der Provinz Viken
 Österreich: Bezirk Bruck an der Leitha
 Polen: kreisfrei Stadt Łomża
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Frankreich
 Schweiz: Kanton Basel-Landschaft
 Slowakei: Bratislava (2. Vergabe)

B/L steht für:

 Bill of Lading, siehe Konnossement, ein Schiffsfrachtbrief und Warenwertpapier

Bl. steht für:

 Blatt

Bl steht für:
 Blind, einem Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis

bl steht für:
 .bl, die Top-Level-Domain der Insel Saint-Barthélemy

bl. steht für:

 „blühte“, eine alternative Angabe über eine Person, bei der weder das Geburts- noch Todesdatum bekannt ist, siehe bl.

Siehe auch:
 B&L

BL